La Ensenada puede referirse a:

 La Ensenada, localidad de Cuba;
 La Ensenada, localidad de Panamá;
 La Ensenada, localidad de Perú.